

Населені пункти та їхні частини
 Рокітно — гміна в Більському повіті Люблінського воєводства
 Рокітно — село в гміні Любартів Любартівського повіту Люблінського воєводства
 Рокитно (Рокітно) — село в гміні Рокітно Більського повіту Люблінського воєводства
 Рокітно — село в гміні Ульгувек Томашівського повіту Люблінського воєводства
 Рокітно — село в гміні Пшиточна Мендзижецького повіту Любуського воєводства
 Рокітно — село в гміні Старе Курово Стшелецько-Дрезденецького повіту Любуського воєводства
 Рокітно — село в гміні Блоне Варшавського-Західного повіту Мазовецького воєводства
 Рокітно — село в гміні Щекоцини Заверцянського повіту Сілезького воєводства
 Рокітно — село в гміні Новоґрудек-Поморський Мисліборського повіту Західнопоморського воєводства
 Рокітно — колонія в гміні Рокітно Більського повіту Люблінського воєводства

Див. також 
 Рокитне

Примітки